Те́мпус (, )
 В системе мензуральной ритмики — способ деления бревиса на семибревисы: перфектный темпус (, ) означает деление бревиса на 3 семибревиса; имперфектный темпус (, ) — на 2 семибревиса.
 Темпус — бог войны в вымышленной вселенной Забытые Королевства
 Темпус — герой телесериала «Лоис и Кларк»
 ТЕМПУС — одна из программ Европейского Союза, направленная на содействие развитию систем высшего образования в странах-партнерах (не членах ЕС)